Henryk Andreas Kamieniecki
 Henryk Kamieniecki (syn Henryka Andreasa)